Sándor Péter (1945) sportvezető, röplabdaedző
 Sándor Péter (1952) politológus
 Sándor Péter (1988) színész